Балезін — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Балезіна.

Відомі носії 
 Балезін Олександр Степанович (. 1952) — радянський учений-африканіст, доктор історичних наук.
 Балезін Валерій Вікторович (. 1953) — радянський і російський альпініст і скелелаз.
 Балезін Степан Опанасович (1904—1982) — радянський хімік, засновник наукової школи інгібіторів корозії металів. 

 Балезіна Тамара Йосипівна (1913—2010) — радянський мікробіолог-вірусолог, співавторка винайдення пеніциліну та інтерферону.